Acheampong ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Acheampong (* 1939), ghanaischer Fußballspieler
 Emmanuel Acheampong (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Frank Acheampong (* 1993), ghanaischer Fußballspieler
 Gemma Acheampong (* 1993), ghanaische Sprinterin
 Ignatius Kutu Acheampong (1931–1979), ghanaischer Staatspräsident
 Jeremias Acheampong (* 1989), deutscher Schauspieler, siehe Jerry Hoffmann
 Lane Acheampong (* 1994), deutscher American-Football-Spieler
 Martina Eitner-Acheampong (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Kwame Nkrumah-Acheampong (* 1974), ghanaischer Skirennläufer
 Thomas Acheampong (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Joachim Yaw Acheampong (* 1973), ghanaischer Fußballspieler, siehe Joachim Yaw
 Vivienne Acheampong (* 1984), britische Schauspielerin